Erzen – rzeka w środkowej Albanii.
 Erzen – wieś w okręgu Durres, w gminie Katund i Ri.